DAAC — финансово-промышленная группа, насчитывающая более 50 компаний. Среди наиболее известных компаний, входящих в группу DAAC:

 Компания DAAC Hermes S.A — крупнейший импортер автомобилей в Молдове. Компания является дилером всемирно известных брендов, таких как: Jaguar, Land Rover, Volvo, Skoda, Ford, Mazda, Renault, Dacia, Nissan, Suzuki, Geely.
 Лизинговая компания O.C.N. Capital Leasing S.R.L. — предоставляет финансовые услуги по лизингу новых автомобилей, подержанных автомобилей, сельскохозяйственной техники и других видов товаров.
 Компания Viorica-Cosmetic S.A. — косметическая компания с солидной историей. Компания производит высококачественную косметику и парфюмерию, сочетая два основных направления — натуральные ингредиенты и профессиональную эффективность.
 Компания S.A. Agromashina — специализируется на производстве сельскохозяйственной техники и инвентаря, на разработке и производстве машин для механизации тяжелых работ, самоходных и прицепных комбайнов, посевных машин, тракторных прицепов и контейнеров, используемых в сельском хозяйстве.
 Компания S.A. Hidroinpex — специализируется на производстве гидромоторов, гидравлических ротаторов, электрических столов и электрощитов, запасных частей для сельскохозяйственной техники и широкого ассортимента товаров народного потребления из пластика и металла.
 Компания DAAC System Integrator, входящая в состав холдинга DAAC, послужила основой для создания международной группы компаний DAAC digital IT. Сегодня компания создает и внедряет инновационные решения для цифровой поддержки информационного развития общества, государства и бизнеса. Офисы цифровых компаний DAAC расположены в Кишиневе (Молдова), Ташкенте (Узбекистан) и Бухаресте (Румыния).

Группа DAAC, будучи публичной компанией, с самого начала занимала ключевые позиции как на Фондовом рынке, который в то время только делал первые шаги, так и в процессе становления частной собственности в Республике Молдова.

История 
В 1989 году в Республике Молдова была образована кооперативная компания Golvo, которая фактически стала «первой ласточкой» будущей группы DAAC. Компания создана с целью выполнения ряда проектов в области очистки сточных вод промышленных предприятий (в настоящее время эта компания называется DAAC-Ecoplant и реализует проекты, связанные с оздоровлением окружающей среды).

В 1992 году компания Golvo учредила финансовую компанию DAAC-Invest, которая стала первым профессиональным участником рынка ценных бумаг.

В 1994 году была основана компания DAAC-Hermes. Вскоре компания стала одной из самых важных коммерческих компаний на внутреннем рынке Молдовы.

В 1994 году был создан приватизационный инвестиционный фонд DAAC-Hermes, ставший крупнейшим приватизационным институтом в Республике Молдова.

1994 год можно считать годом образования нынешней Группы, в которую сегодня входит более 50 самостоятельных предприятий, имеющих одного собственника и общую стратегию развития.

В 2007 году инвестиционный фонд DAAC-Hermes реорганизован в торгово-производственную компанию DAAC Hermes grup S.A.

В 2022 году компания DAAC Hermes получила главный приз от GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION.

Руководство финансово-промышленной группы 
 Киртока Василий (президент DAAC-Hermes)
 Киртока Алексей (вице-президент DAAC-Hermes)
 Морошан Юрий (директор DAAC-Hermes)
 Щербинский Игорь (первый вице-президент DAAC-Hermes)
 Ботнару Геннадий (вице-президент правления DAAC-Hermes)
 Карауш Олег (вице-президент ООО DAAC System Integrator)
 Гинку Сергей (генеральный директор ООО DAAC System Integrator)
 Козин Николай (вице-президент правления АО DAAC-Hermes grup, генеральный директор ООО Capital Leasing)
 Токарева Светлана (финансовый директор ООО DAAC System Integrator)
 Кодряну Вячеслав (финансовый директор МП АО DAAC-Hermes)
 Борта Мария (финансовый директор АО DAAC Hermes Grup)
 Бескиер Руслан (вице-президент правления АО DAAC-Hermes grup, ответственный за сферу безопасности.)